Дом Николаевского епархиального братства или Дом, в котором проходила 1-я областная партийная конференция, на которой выступил глава ВУЦИК Г. И. Петровский — памятник архитектуры и истории местного значения в городе Чернигове. Сейчас в здании размещается Черниговский областной филармонический центр фестивалей и концертных программ.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 17.11.1980 № 286 дому присвоен статус памятник истории местного значения с охранным № 57 под названием Дом, в котором проходила 1-я областная партийная конференция, на которой выступил глава ВУЦИК Г. И. Петровский — советский государственный и партийный деятель.

Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 26.03.1984 № 118 дому присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 3-Чг под названием Дом епархиального братства.

Приказом Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации от 12.11.2015 № 254 для памятника истории используется новое названием — Дом Николаевского епархиального братства.

Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «комплексной охранной зоне памятников исторического центра города», согласно правилам застройки и использования территории. На здании установлена информационная доска.

Описание 

Дом построен в 1911—1912 годах на углу Шоссейной и Николаевской улиц по инициативе архиепископа Черниговского и Нежинского Василия (Богоявленского). Местная печать того времени писала, что здание построено в «русско-ярославском» стиле. В общий объём здания вошла часовня в честь Александра Невского, возведённая в 1870 году.

После завершения строительства в доме разместилось Епархиальное хранилище древностей. В период конца 1919 — начала 1920 годов в здании размещались губернаторский политотдел и военно-политические курсы для командиров Красной Армии, затем — сотрудников образовательной сферы. С 1932 года до начала Великой Отечественной войны — украинский музыкально-драматический театр. 

12-16 января 1934 года в здании проходила первая Черниговская областная партийная конференция, на которой выступил глава ВУЦИК Г. И. Петровский. 

В период Великой Отечественной войны, в августе 1941 года дом сгорел вследствие бомбардировки немецкой авиацией. В послевоенные годы дом восстановлен с надстройкой третьего этажа над бывшей часовней. С 1964 года в здании размещается Черниговский областной филармонический центр фестивалей и концертных программ. В 1985 году возобновлены шатры над входами в здание.

Каменный, трёхэтажный, сложный в плане дом. Симметричный фасад, который подчеркивает бывшая часовня и шатры над входами. Здание является примером архитектуры русского стиля, распространённого на стыке 19 и 20 веков.

В 1978 году на фасаде была установлена мемориальная доска в память про первую Черниговскую областную партийную конференцию, которая была 12-16 января 1934 года; ныне демонтирована.

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 451 МИКОЛАЇВСЬКОГО ЄПАРХІ­АЛЬНОГО БРАТСТВА БУДИНОК

Памятники архитектуры Чернигова
Памятники истории Чернигова
Чернигов
Здания и сооружения, построенные в 1912 году на Украине
1910-е годы в Черниговской области